Ocad, un logiciel de cartographie
 Université de l'École d'art et de design de l'Ontario (OCAD University en anglais), université canadienne
Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging